Asparagmia är ett släkte av fjärilar. Asparagmia ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Asparagmia

en:Asparagmia